Пайич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пайич, Мураица (род. 1961) — югославский и словенский хоккеист, защитник.
 Пайич, Рок (род. 1985) — словенский хоккеист, правый и центральный нападающий чешского клуба «Мотор Ческе-Будеёвице».